Fotbollsallsvenskan 1941/1942 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 20 juli-9 november 1941 och vårsäsongen spelades 12 april-14 juni 1942.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1941 i Sverige
1942 i Sverige
1941/1942
Fotbollssäsongen 1941/1942